Economia de Salvador pode se referir a: 
 Economia de Salvador (capital da Bahia).
 Economia de El Salvador (país da América Central).

Desambiguação